A continuació us oferim una llista de persones de Gal·les:

Llistes d'Europa
Llistes de biografies
 
Llistes automàtiques